Сэр Чарльз Уильям Чедвик Оман (; ) — британский военный историк. Его реконструкции сражений по фрагментарным и искаженным отчетам, были новаторскими для своего времени. Иногда его интерпретации вызывали споры в научном сообществе, в особенности его широко разошедшееся заявление о том, что британские войска победили наполеоновских солдат одной лишь огневой мощью. Такие историки как Пэдди Гриффит считают, что не менее важную роль сыграла дисциплина британской пехоты.

Биография 
Оман родился в округе Музаффарпур, Индия, в семье британского плантатора, и получил образование в Винчестерском колледже и Оксфордском университете, где он учился у Уильяма Стаббса. Здесь его пригласили стать одним из основателей общества Стаббса, которое находилось под покровительством преподавателя Омана. В 1881 году он членом совета Колледжа всех душ, которым оставался до конца своей научной карьеры. Он был избран чичелийским профессором современной истории в Чичеле в Оксфорде в 1905 году, унаследовав эту должность от Монтегю Барроуза. В том же году он был избран в британскую академию и занимал пост президента Королевского исторического общества (1917—1921), Нумизматического общества и Королевского археологического института.

Научная карьера Омана была прервана Первой мировой войной, во время которой он работал в правительственном бюро прессы и министерстве иностранных дел.

Оман был консервативным членом парламента от округа Оксфордского университета с 1919 по 1935 год и был посвящен в рыцари ОБЕ в 1920 году.

Он стал почетным членом Нью-колледжа в 1936 году и получил почетные степени доктора гражданского права (Оксфорд, 1926) и доктора права (Эдинбург, 1911 и Кембридж, 1927). Он умер в Оксфорде в возрасте 86 лет.

Он был награждён медалью Королевского нумизматического общества в 1928 году.

Дети 
Двое из детей Омана стали писателями. Его сын Чарльз написал несколько томов о британской серебряной посуде и прочих предметах домашнего обихода, работал хранителем отдела металлических изделий в музее Виктории и Альберта и был активным членом Фольклорного общества (и был в свою очередь отцом Джулии Тревельян Оман). Его дочь Карола Оман была известна своими историческими биографиями.

Работы 
 
 The Art of War in the Middle Ages (1885)
 «The Anglo-Norman and Angevin Administrative System (1100—1265)», in Essays Introductory to the Study of English Constitutional History (1887)
 A History of Greece From the Earliest Times to the Death of Alexander the Great (1888; 7th ed., 1900; 8th ed., rev., 1905)
 Warwick the Kingmaker (1891)
 The Story of the Byzantine Empire (1892)
 The Dark Ages 476—918, Period I of Periods of European History (1893; 5th ed. 1905)
 A History of England (1895; 2nd ed. 1919)
 A History of the Art of War in the Middle Ages, Vol. I: A.D. 378—1278 (1898; 2nd ed. 1924)
 A History of the Art of War in the Middle Ages, Vol. II: A.D. 1278—1485 (1898; 2nd ed. 1924)
 England and the Hundred Years War, 1327—1485 A.D. (1898), No. III of The Oxford Manuals of English History, Charles Oman, ed.
 «Alfred as a Warrior», in Alfred The Great, Alfred Bowker, ed. (1899)
 Reign of George VI, 1900—1925. A Forecast Written in the Year 1763 (preface and notes) (1763; republished 1899)
 England in the Nineteenth Century (1900)
 History of the Peninsular War, Vol. I: 1807—1809 (1902)
 Seven Roman Statesmen of the Later Roman Republic (1902)
 History of the Peninsular War, Vol. II: Jan. 1809-Sep. 1809 (1903)
 «The Peninsular War, 1808-14», in The Cambridge Modern History, Vol. IX, Napoleon (1906)
 «The Hundred Days, 1815», in The Cambridge Modern History, Vol. IX, Napoleon (1906)
 «Inaugural lecture on the study of history» (1906), in Oxford Lectures On University Studies, 1906—1921 (1924)
 The Great Revolt of 1381 (1906)
 The History of England from the Accession of Richard II. to the Death of Richard III. (1377—1485), Vol. IV of The Political History of England (1906), William Hunt & Reginald Poole, ed.
 History of the Peninsular War, Vol. III: Sep. 1809 — Dec. 1810 (1908)
 A History of England Before the Norman Conquest (1910; 8th ed. 1937), Vol. I of A History of England in Seven Volumes (1904-), Charles Oman, ed.
 History of the Peninsular War, Vol. IV: Dec. 1810 — Dec. 1811 (1911)
 Wellington’s Army, 1809—1814 (1912)
 History of the Peninsular War, Vol. V: Oct. 1811 — Aug. 1812 (1914)
 The Outbreak of the War of 1914-18: A Narrative Based Mainly on British Official Documents (1919)
 History of the Peninsular War, Vol. VI: Sep. 1812 — Aug. 1813 (1922)
 The Unfortunate Colonel Despard & Other Studies (1922)
 Castles (1926)
 «The Duke of Wellington», in Political Principles of Some Notable Prime Ministers of the Nineteenth Century, Fossey John Cobb Hearnshaw, ed. (1926)
 Studies in the Napoleonic Wars (1929)
 History of the Peninsular War, Vol. VII: Aug. 1813 — Apr. 1814 (1930)
 The Coinage of England (1931)
 Things I Have Seen (1933)
 «The Necessity for the Reformation» (1933) (public lecture)
 A History of the Art of War in the Sixteenth century (1937)
 The Sixteenth century (1937)
 On the Writing of History (1939)
 Memories of Victorian Oxford and of Some Early Years (1941)
 The Lyons Mail (1945)

Примечания

Ссылки 
 

Члены парламента Соединённого Королевства (1931—1935)
Члены парламента Соединённого Королевства (1929—1931)
Члены парламента Соединённого Королевства (1924—1929)
Члены парламента Соединённого королевства (1923—1924)
Члены парламента Соединённого королевства (1922—1923)
Члены парламента Соединённого королевства (1918—1922)
Рыцари-командоры ордена Британской империи
Члены Британской академии
Выпускники Нового колледжа
Выпускники Винчестерского колледжа
Историки Великобритании
Военные историки
Президенты Королевского исторического общества
Президенты Королевского археологического института
Почётные доктора Кембриджского университета